Гаррисон Рид:
 Рид, Гаррисон (1813—1899) — американский политик, член Республиканской партии, 9-й губернатор штата Флорида (1868—1873).
  (род. 1988) — канадский хоккеист.
 Рид, Гаррисон (род. 1995) — английский футболист, полузащитник клуба «Саутгемптон».